Rude Boy (subcultuur), een Jamaicaanse subcultuur
 Rude Boy (film), een film uit 1980 waarin The Clash optreedt
 Rude Boy (Rihanna), een single van Rihanna uit 2010